Neobuxbaumia scoparia es una especie de planta fanerógama de la familia Cactaceae. Es originaria de México donde se encuentra en Oaxaca y Veracruz.

Descripción
Neobuxbaumia scoparia crece en forma de árbol con forma de candelabro, ricamente ramificado, con brotes ascendente y con diámetros de 8 a 15 centímetros. Puede alcanzar un tamaño de 6-12 metros de altura. El tronco muy pronunciado tiene un diámetro de 30 centímetros. Las 14 a 30 costillas son muy variables y ligeramente tubérculadas entre las areolas. Su sección transversal es ampliamente triangular. Las areolas contienen una a dos espinas centrales de color negro a gris cuando envejece,  aplastadas, algo rígidas, rectas o ligeramente curvadas hacia el interior y 1,8 a 2,1 centímetros de largo. La mayoría de las ocho a 12 espinas radiales son flexibles y están ligeramente dobladas hacia abajo. Son inicialmente oscuras y más ligeras con la edad. Las espinas miden 5 a 13 milímetros de largo. 
Las acampanadas flores aparecen cerca de las puntas de los brotes y son de color rojizo, de 1.8 a 2.1 cm de largo y pueden alcanzar hasta 3,1 centímetros de diámetro. Su pericarpo y el tubo de la flor están llenos de baches grandes y escamas que se caen después. Los frutos son rojos, esféricos  y de 3 cm de largo.

Taxonomía 
Neobuxbaumia scoparia fue descrita por (Poselg.) Backeb. y publicado en Beitrage zur Sukkulentenkunde und -pflege 3. 1941. 
Etimología
Neobuxbaumia: nombre genérico que es otorgado en honor de Franz Buxbaum, lleva el prefijo neo = "nuevo" para distinguirlo de Buxbaumia un género de musgos.

 scoparia: epíteto latíno compuesto que significa "como escoba".
Sinonimia
 Pilocereus scoparius Poselg.

Referencias

Enlaces externos

https://web.archive.org/web/20160304205947/http://cactiguide.com/cactus/?genus=Neobuxbaumia&species=scoparia

scoparia
Cactus y suculentas
Flora de México
Plantas descritas en 1941 
Plantas descritas por Poselger
Taxones descritos por Curt Backeberg